La communauté d'agglomération bergeracoise est le nom porté par deux intercommunalités successives du département de la Dordogne :
 communauté d'agglomération bergeracoise (ancienne), active de 2013 à 2016, composée de 27 communes ;
 communauté d'agglomération bergeracoise (nouvelle), active à partir de 2017, intégrant les communes de l'ancienne intercommunalité ainsi que celles de la communauté de communes des Coteaux de Sigoulès (38 communes en 2017).